Командное первенство по двоеборью среди мужчин на нормальном трамплине и эстафете 4×5 км в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта 2019 года в Зефельде прошли 28 февраля.

Медалисты

Результаты

Прыжки с трамплина

Эстафета 4×5 километров

Ссылки 
 Результаты на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2019